Kenton est un nom propre.

Toponyme

Kenton-on-Sea, petite station balnéaire de la province du Cap-Oriental ;

Kenton, communauté du Manitoba;

Kenton, ville du comté de Kent dans l'État du Delaware ;
 Kenton, ville siège du comté de Hardin, dans l'État de l'Ohio ;
 Kenton, census-designated place du comté de Cimarron dans l’État de l'Oklahoma ;
 Kenton, quartier de la ville de Portland, dans le comté de Multnomah et l'État de l'Oregon ;
 Kenton, petite ville à cheval sur les comtés d'comté d'Obion et de Gibson, dans l'État du Tennessee ;
 comté de Kenton dans le Kentucky,

Kenton, petit village du Devon, en Angleterre ;
 Kenton, localité à cheval sur les districts londoniens de Harrow et de Brent, en Angleterre ;
 Kenton, ville située dans la banlieue de Newcastle upon Tyne, dans le comté de Tyne et Wear, en Angleterre
 Kenton, localité située dans le Suffolk, en Angleterre.
 Kenton, station du métro de Londres en Angleterre.

Patronyme 

 Darren Kenton (1978-) footballeur anglais
 Erle C. Kenton (1896-1980) réalisateur, acteur et producteur américain